Brucker är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Johann Jakob Brucker (1696–1770), tysk filosof
 Raymond Brucker (1800–1875), fransk författare
 Wilber Marion Brucker (1894–1968), amerikansk republikansk politiker

Tyska efternamn